Vågsfjorden er navnet på to fjorde i Norge:

 Vågsfjorden (Troms) – en fjord i Harstad, Ibestad, Bjarkøy, Tranøy og Dyrøy kommuner i Troms fylke.
 Vågsfjorden (Nordfjord) – en sidefjord til Nordfjord i Sogn og Fjordane.